Vicuña est un nom de lieu et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Toponyme 

 Vicuña, ville et commune de la province d'Elqui, au Chili ;
 Vicuña ou Bikuña, commune ou contrée de la municipalité de San Millán dans la province d'Alava, en Communauté autonome basque, Espagne.

Personnalités 

 Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886), historien, écrivain et homme politique chilien, intendant de Santiago ;
 Claudio Vicuña (1923-2001), arbitre chilien de football ;
 Daniela Paz Castillo Vicuña (née en 1984), chanteuse et actrice chilienne ;
 Laura Vicuña (1891 - 1904), jeune fille chilienne, reconnue bienheureuse par l'Église catholique ;
 Soledad Fariña Vicuña (née en 1943), poétesse chilienne ;
 Vincente-Marie López y Vicuña (1847-1890), religieuse, fondatrice de congrégation, reconnue sainte par l'Église catholique.
 María Alejandra Vicuña Muñoz, née en 1978, vice-présidente de la République d’Équateur en 2018.

Nature 
 Vicugna vicugna, ou Vigogne, espèce de mammifères d'Amérique du Sud.